Zhōng est la transcription en pinyin des sinogrammes traditionnel 鍾 et simplifié 钟. C'est un nom de famille chinois courant.

 Zhong Rong (vers 468-518), écrivain chinois
 Zhong Sicheng, dramaturge

Patronyme chinois